Оразов — туркменская и казахская фамилия.

Известные носители:
 Оразов, Байдуйсен (1911—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Оразов, Дерягелди Нурыевич (род. 1962) — туркменский государственный деятель.
 Оразов, Кеирбек (род. 1946) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, директор Петропавловского филиала Карагандинского политехнического института Северо-Казахстанской области.
 Оразов, Курбанмурад Мурадович (род. 1941) — туркменский государственный и партийный деятель.
 Оразов, Рамазан Сарлыбекулы (род. 1998) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Оразов, Токен (1907—1971) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Актюбинского областного комитета ВКП(б) (1938).
 Оразов, Худайберды Артыкович (род. 1951) — туркменский государственный деятель.